L'Emirates Airline Dubai Sevens è disputato ogni anno all'interno della IRB Sevens World Series. L'edizione del 2009 è stata svolta dal 4 dicembre al 5 dicembre presso lo stadio The Sevens di Dubai. È il primo di otto eventi nella IRB Sevens World Series 2009-2010. Questa sarà la seconda edizione del Dubai Sevens che si terrà al The Sevens. Le precedenti edizioni si disputarono al Dubai Exiles Rugby Ground.

Formato

Il torneo viene disputato da 16 squadre divise in quattro gironi da quattro squadre ciascuno. Al termine della prima fase le prime due classificate accedono al tabellone per la conquista de titolo mentre le terze e le quarte classificate accedono al torneo di consolazione. Al termine del torneo vengono assegnati quattro trofei nominati "Shield", "Bowl", "Plate" e "Cup" per il vincitore del torneo.

Team partecipanti

Risultati prima fase

Gruppo A

{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="200"|Squadra
!width="40"|G
!width="40"|V
!width="40"|Pa
!width="40"|Pe
!width="40"|P+
!width="40"|P-
!width="40"|+/-
!width="40"|PT
|- 
|align=left| 
|3||3||0||0||93||21||72||9
|-
|align=left| 
|3||2||0||1||61||43||18||7
|-
|align=left| 
|3||1||0||2||71||42||29||5
|-
|align=left| 
|3||0||0||3||14||133||-119||3
|}

Gruppo B

{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="200"|Squadra
!width="40"|G
!width="40"|V
!width="40"|Pa
!width="40"|Pe
!width="40"|P+
!width="40"|P-
!width="40"|+/-
!width="40"|PT
|- 
|align=left| 
|3||2||1||0||88||24||64||8
|-
|align=left| 
|3||2||1||0||90||38||52||8
|-
|align=left| 
|3||0||1||2||36||88||-52||4
|-
|align=left| 
|3||0||1||2||36||100||-64||4
|}

Gruppo C

{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="200"|Squadra
!width="40"|G
!width="40"|V
!width="40"|Pa
!width="40"|Pe
!width="40"|P+
!width="40"|P-
!width="40"|+/-
!width="40"|PT
|- 
|align=left| 
|3||3||0||0||95||22||73||9
|-
|align=left| 
|3||2||0||1||67||58||9||7
|-
|align=left| 
|3||1||0||2||19||66||-47||5
|-
|align=left| 
|3||0||0||3||50||85||-35||3
|}

Gruppo D

{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="200"|Squadra
!width="40"|G
!width="40"|V
!width="40"|Pa
!width="40"|Pe
!width="40"|P+
!width="40"|P-
!width="40"|+/-
!width="40"|PT
|- 
|align=left| 
|3||3||0||0||105||20||85||9
|-
|align=left| 
|3||2||0||1||72||57||15||7
|-
|align=left| 
|3||1||0||2||31||88||-57||5
|-
|align=left| 
|3||0||0||3||36||79||-43||3
|}

Risultati fase finale

Shield

Bowl

Plate

Cup

Collegamenti esterni 

Edizioni delle Sevens World Series
Rugby a 7 nel 2009